Кот-д'Ивуар на летней Универсиаде 2013 года представлен двумя спортсменами в одном виде спорта.

Лёгкая атлетика

Ссылки 
 Состав сборной Кот-д'Ивуара

Страны на летней Универсиаде 2013 года